Ел Енкаденадо има више значења:

 Ел Енкаденадо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Енкаденадо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику